Le Sonnet 51 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : THus can my loue excuſe the ſlow offence,
Of my dull bearer,when from thee I ſpeed,
From where thou art,why ſhoulld I haſt me thence,
Till I returne of poſting is noe need.
O what excuſe will my poore beaſt then find,
When ſwift extremity can ſeeme but ſlow,
Then ſhould I ſpurre though mounted on the wind,
In winged ſpeed no motion ſhall I know,
Then can no horſe with my deſire keepe pace,
Therefore deſire(of perfects loue being made)
Shall naigh noe dull fleſh in his fiery race,
But loue,for loue,thus ſhall excuſe my iade,
   Since from thee going he went wilfull ſlow,
   Towards thee ile run,and giue him leaue to goe.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

051